

W Polsce 
 Wg TERYT są 2 miejscowości, w tym 1 podstawowa
 Zborówek – przysiółek wsi Trąbki w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Zborówek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Zborówek –  gromada
 Zborówek – dawny przystanek kolejki wąskotorowej w Zborówku Nowym

Zobacz też 
 Zborówek Nowy
 Zborów